Le Windy City Open 2001 est l'édition 2001 du tournoi de squash Windy City Open qui se déroule à l'University club of Chicago du  au . 

La tête de série  Thierry Lincou remporte le titre en battant John Williams en finale dans un match long de .

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Windy City Open

Liens externes 
 

Masculin 2001
Squash en 2001
Sport à Chicago en 2001
Sport aux États-Unis en février 2001
Sport aux États-Unis en mars 2001